Chaigneau ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Chaigneau (* 1984), französischer Fußballtorwart
 Jean-Ferdinand Chaigneau (1830–1906), französischer Landschafts- und Tiermaler
 Robin Chaigneau (* 1988), niederländischer Radrennfahrer
 Suzanne Chaigneau (1875–1946), französische Geigerin und Musikpädagogin

Siehe auch:

 Chaigneau Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Isla Chaigneau